Это статья об «Основных протестантах» в США. Обо всех протестантах см. статью «Протестантизм в США».

Протестантский мейнстрим США (), называемый также «основными протестантами» () или «основными церквями» () и «традиционными протестантами» () — группа протестантских церквей в США, которые противопоставляются евангельским, фундаменталистским и харизматическим группам. Основные протестанты в отличие от этих групп являются более открытыми к либеральным изменениям, происходящим в обществе, что проявляется в либерализации их собственного богословия.

Происхождение и употребление термина 
Основные (mainline) церкви включают в себя так называемые «Семь сестёр американского протестантизма» — Объединённую методистскую церковь, Евангелическо-лютеранскую церковь в Америке (не путать с конфессиональным лютеранством), Пресвитерианскую церковь (США), Епископальную церковь, , Объединённую церковь Христа, «Учеников Христа» (таких как квакеры, ,  (AME) и другие). Термин «основные» () также применяется к канадским протестантским церквям, которые имеют общее происхождение со своими американскими коллегами.

Термин «основные протестанты» () вошёл в употребление во время полемики между модернистами и фундаменталистами среди христиан США в 1920-е годы. Некоторые источники утверждают, что термин происходит от названия  (), которым называют совокупность городов, расположенных вдоль старинной  компании Pennsylvania Railroad к западу от Филадельфии. Большинство жителей этих мест принадлежали к церквям протестантского мейнстрима США. Хотя такое происхождение термина может быть народной этимологией. Сейчас большинство протестантов американского мейнстрима укоренены на Северо-Востоке и Среднем Западе США.

Чарльз Липпи (), профессор кафедры религиоведения Университета Чаттануга штата Теннесси и со-редактор 4-томной «Энциклопедии религии в Америке» () в исследовании «Вера в Америке: организованная религия сегодня» () определяет термин следующим образом:

«Термин „mainline Protestant“ („основные протестанты“) использовался вместе с „mainstream Protestant“ („мейнстрим-протестанты“) и „oldline Protestant“ („традиционные протестанты“) для категоризации деноминаций, которые связаны с Национальным советом церквей и имеют глубокие исторические корни и длительное влияние в американском обществе».

Теология и политика

Развитие либеральной традиции 
Церкви протестантского мейнстрима США более склонны к либерализму в вопросах богословия и политики, нежели более консервативные церкви, которые не относят к протестантскому мейнстриму. В протестантском мейнстриме США вырабатывалась такая концепция библейского правосудия, которая определяет социальную несправедливость в качестве общественного греха, требующего преодоления, что обычно затрагивает политически либеральные подходы к социальным и экономическим вопросам.

Такое понимание социальной справедливости и социальных нужд в богословии американского мейнстрим-протестантизма вытекало из дискуссий по поводу рабства. Проблема рабовладения побудила ряд теологов XIX века, выступавших против рабства, таких как, например, Уильям Эллери Ченнинг, , , искать разрешения противоречия между верностью Библии, в текстах которой рабство разрешалось, и общественными реформами, направленными против рабства. Теологи — противники рабства доказывали, что, хотя рабство допускалось в библейские времена, оно должно рассматриваться социальным грехом.

Антирабовладельческое богословие протестантизма нуждалось в теории морального прогресса, идеи которой стали фундаментальными в развитии либерального евангелического протестантизма XIX века. Аргумент против рабства, отталкивающийся от идеи нравственного прогресса, вместе с его осуществлением в американском движении аболиционизма утвердили прогрессивную концепцию откровения, которая получила дальнейшее развитие в конце XIX века либеральными теологами, такими как, например, Лаймен Эбботт. Принятие развития моральных ценностей в обществе облегчило процесс адаптации к воздействию современности, признание библейской критики и эволюционного учения Дарвина.

Антирабовладельческая американская протестантская теология дала толчок к развитию движения «», которое утверждало, что принципы христианской этики требуют решения социальных проблем, особенно в вопросах социальной справедливости. В начале XX века церкви протестантского мейнстрима США играли лидирующую роль в развитии движения Социального Евангелия и проявили активность в обсуждении таких вопросов как гражданские права и равенство женщин.

Современные взгляды 
В мейнстриме американского протестантизма сохраняется внимание к социальным проблемам. Многие мейнстрим-протестанты склоняются к богословскому и политическому либерализму.

Политика 
Социологические исследования, проводимые среди духовенства основных протестантских церквей США в 2008 году, показали, что священнослужители этих церквей в большей мере предпочитают либеральную политику, нежели консервативную. Около половины духовенства основных протестантов (48 %) относят себя к либералам в сравнении с примерно третью (34 %) называющих себя консерваторами. Более половины (56 %) поддерживает Демократическую партию и только треть (34 %) выступает за Республиканскую партию.

Хотя согласно предвыборным исследованиям в феврале 2012 года, голоса мейнстрим-протестантов в поддержку кандидатов от Республиканской и Демократической партий распределились примерно поровну, число оказывающих поддержку кандидату от демократов среди них значительно превышает более консервативных не-мейнстрим евангельских протестантов (среди которых поддержка демократического кандидата находится в подавляющем меньшинстве).

Духовенство американского мейнстрима выражает озабоченность социальными проблемами, такими как безработица, бедность, забота о здоровье граждан и охрана окружающей среды и поддерживает политические акции, направленные на решение этих проблем. В соответствии с указанным исследованием 2008 года подавляющее большинство (80 %) публично обсуждают проблемы голода и нищеты, три четверти — проблемы семьи и брака, одна четверть (26 %) — проблемы абортов и смертной казни.

Большинство священнослужителей основных протестантских церквей США поддерживают политику защиты прав сексуальных меньшинств: около двух третей выступают за юридическое признание однополых пар (65 %), за принятие законов против преступлений на почве ненависти (67 %) и против дискриминации геев и лесбиянок (66 %), чуть более половины (55 %) поддерживают право усыновления детей однополыми парами. Большинство духовенства основных протестантов США (65 %) являются сторонниками политики отделения церкви от государства.

До 1940-х годов основные протестантские церкви США были по существу пацифистскими, но затем под влиянием таких деятелей, защищающих концепцию справедливых войн как, например, Рейнгольд Нибур, они стали поддерживать Вторую мировую войну и Холодную войну.

Богословие и религиозная практика 
Богословие американского мейнстрим-протестантизма испытывает влияние историко-критического метода библейской критики. Традиционные церкви США в большинстве случаев учат, что Библия функционально является Словом Бога (откровением), но должна интерпретироваться через призму культуры, в которой писались её книги, и исследоваться при помощи данного Богом здравого смысла. Опрос, проведённый в 2007 году, показал, что 22 % основных протестантов США рассматривают Библию как Слово Бога, которое должно интерпретироваться буквально. 38 % считают, что Библия — это Слово Бога, но она не должна пониматься буквально. 28 % заявили, что Библия — это не Слово Бога, но имеет человеческое происхождение.

Указанные исследования Pew Research Center 2007 года были широкомасштабными и показали разницу взглядов в среднем между протестантами основных церквей и евангельских: первые в большем числе продемонстрировали либеральные взгляды и рационализм, в то время как вторые в большем числе сообщили консервативные убеждения и традиционную веру. Мейнстрим-протестанты в среднем меньше соблюдают традиционную практику религиозной жизни: менее часто посещают богослужения, молятся и читают Библию.

Мейнстрим-протестанты в большем количестве принимают церковные и общественные реформы. Считают, что религия должна сохранять традиционность 34 % мейнстрим-протестантов в сравнении с 59 % евангелистов. В то время как считают, что религия должна приспосабливаться к новым обстоятельствам 42 % мейнстрим-протестантов в сравнении с 25 % евангелистами. В вопросах, что должно считаться правильным, а что неправильным, сообщили, что исходят из религиозного учения 24 % мейнстрим-протестантов в сравнении с 52 % евангелистами, но исходят из практического опыта и здравого смысла 59 % мейнстрим-протестантов в сравнении с 39 % евангелистами.

Особенно радикально различие во взглядах на проблемы абортов и гомосексуальные отношения. 61 % евангелистов считают, что аборты должны быть запрещены во всех или в большинстве случаев, а число мейнстрим-протестантов, имеющих это убеждение, составляет 32 %. 64 % евангелистов считают, что гомосексуальный образ жизни должен отторгаться обществом, количество мейнстрим-протестантов, которые с этим согласны, составляет 34 %.

Динамика численности 
В прошлом мейнстим-протестанты составляли большинство американского протестантизма. Число членов основных протестантских церквей США достигло своего пика в 1950-е годы. Однако, начиная с 1960-х годов, их численность сокращается. С 1960 по 1988 год количество членов основных протестантских церквей США уменьшилось с 31 до 25 миллионов человек и затем упало до 21 миллионов в 2005 году.

Доля протестантов основных церквей составила 55 % от всех американских протестантов в 1973 и 46 % в 1998 году. Количество конгрегаций мейнстрим-протестантов США сократилось от более чем 80.000 церквей в 1950-е годы до около 72.000 в 2008 году.

Хотя в 1970-е годы мейнстрим-протестанты претендовали быть большинством американских протестантов и представляли более чем 30 % населения США, сейчас они находятся в меньшинстве, представляя, по оценкам , приблизительно 15 % взрослых американцев в 2009 году.

Возраст членов мейнстим-церквей в среднем старше, чем членов не-мейнстрим евангельских церквей, где гораздо больше молодёжи: 14 % евангельских конгрегаций составляют молодые люди от 18 до 29 лет (в сравнении с 2 % у основных протестантов), 36 % — между 30 и 49 годами, 28 % — между 50 и 64, 23 % — старше 65 лет.

Множество деноминаций американского протестантизма нежёстко группируются в соответствии с тремя довольно отдельными религиозными традициями: евангельскими протестантскими церквями, основными протестантскими церквями и историческими протестантскими церквями чернокожих. В соответствии с крупным исследованием Pew Research Center 2007 года их доля от всего населения США составляет: евангельские церкви — 26,3 %, основные церкви — 18,1 %, церкви чернокожих — 6,9 %.

Другое исследование 2007 года Pew Research Center предоставляет немного иную статистику: евангелисты — 21 %, мейнстрим-протестанты — 18 %, члены церквей чернокожих — 8 %, однако это исследование предлагает ещё и четвёртую группу протестантских меньшинств, куда относит 6 %. Данное исследование совместно с исследованиями следующих пяти лет представляет картину снижения числа членов церквей, которая отлична от широко распространённого представления, основанного на других источниках, о том, что численность мейнстим-протестантов существенно снижается, в то время как численность евангельских протестантов возрастает (число чернокожих и других меньшинств протестантов практически неизменно).

По поводу возможных причин уменьшения численности членов церквей протестантского мейнстрима США высказывались разные и порой противоположные концепции. Первый шаг к выяснению этих причин заключался в обнаружении в конце 1970-х годов, что основной источник снижения численности связан с тенденцией многих молодых людей прекращать посещение церквей с начала 1960-х годов. Одни авторы связывали это с общественным сдвигом, особенно среди молодёжи, в сторону большей автономии личности и свободы от институциональных ограничений 1960-х годов. Другие предполагали, что после Второй мировой войны у молодых людей больше возможностей получить образование, и что академическая среда больше подвержена агностицизму.

Ряд концепций искали факторы влияния внутри самих церквей мейнстрим-протестантов. Одна из концепций предполагала, что молодые люди с 1960-х годов покидают церкви в знак протеста против равнодушия к нуждам дискриминируемых групп. Другая точка зрения, популярная среди консерваторов и сейчас, утверждает, что люди покидают основные церкви американского протестантизма из-за несогласия с их либеральной направленностью в поисках более строгой религиозной среды.

Консенсуса по вопросу, какой из факторов лучше всего объясняет причины снижения числа членов церквей протестантского мейнстрима США, не возникло. Некоторые исследования вызвали сомнения в отношении предполагаемых факторов. Существуют подтверждения, что многие люди, покидающие церкви, верят в существование Бога, уважают Иисуса Христа и основные моральные принципы, не имеют агрессии в отношении церкви, однако церковь не кажется важной для них.

В отличие от более консервативных протестантов, протестанты основных американских церквей не так активны в привлечении людей в церкви. Только треть взрослых членов основных протестантских церквей (31 %) считают, что они ответственны говорить о своей вере с людьми, которые имеют другие убеждения.

Демографы получили статистическую базу долговременного снижения членов мейнстим-церквей в сравнении со статистикой консервативных. Несмотря на наличие спекуляций об обратном, переход некоторых верующих из мейнстим-церквей в консервативные не играет влияющую роль в учёте тенденции, поскольку эта константа неизменна на протяжении десятилетий.

Свидетельства проекта Широкого общественного опроса (General Social Survey) показывают, что высокий уровень рождаемости и раннее деторождение среди женщин консервативных деноминаций между 1903 и 1973 годами объясняет 76 % наблюдаемой тенденции увеличения консервативных деноминаций к 1998 году. Исследователи сделали вывод, что рост консервативных церквей в сравнении с либеральными в указанный период был обоснован тем, что увеличение доли детей культивировалось в консервативной традиции. В то же время тенденция оставлять организованную религию начиная с 1960-х годов в большей мере присуща молодым людям мейнстрим-церквей. Статистические исследования не дают поддержки представлению о том, что богословский или социальный консерватизм или либерализм имеют значительное воздействие на долгосрочные тенденции изменения количества членов церквей.

Перечень церквей и численность членов 
Наиболее крупные церкви мейнстрима США иногда упоминают как «Семь сестёр американского протестантизма» (Seven Sisters of American Protestantism). Это название использовал Уильям Хатчисон (William Hutchison), и предположительно он ввёл это название в употребление. Эти семь церквей составляют:
 Объединённая методистская церковь (самая крупная мейнстрим-церковь США: 7.853.987 членов по данным на 2007 год)
 Евангелическая лютеранская церковь в Америке (вторая по численности мейнстрим-церковь США: 4.633.887 членов на 2008 год)
 Пресвитерианская церковь (США) (третья по численности мейнстрим-церковь США: 2.844.952 членов на 2008 год)
 Епископальная церковь США (четвёртая по численности мейнстрим-церковь США: 2.057.292 членов на 2008 год)
  (пятая по численности мейнстрим-церковь США: 1.331.127 членов на 2008 год)
 Объединённая Церковь Христа (шестая по численности мейнстим-церковь США: 1.111.691 членов на 2008 год)
 Церковь Христа (Ученики Христа) (седьмая по численности мейнстим-церковь США: 679.563 членов на 2008 год)

Американская Ассоциация архивов информации о религии (Association of Religion Data Archives), кроме указанных выше семи крупных церковных объединений, рассматривает в качестве основных протестантских церквей США также менее крупные::
 Религиозное Общество Друзей (Квакеры)
  (254.485 членов на 2008 год)
  (73.174 членов на 2006 год)
  (65.392 членов на 2002 год)
 Метропольная общинная церковь (15.666 членов на 2006 год)
 Моравская церковь в Америке (Северная провинция — 20.983, Южная провинция — 21.513 на 2008 год, Аляска — 62.257 членов на 1965 год)
  (10.950 членов на 2007 год)
 Эстонская евангелическо-лютеранская церковь (3.508 членов на 2001 год)

См. также 
 Протестантизм в США

Примечания

Литература 
 
Протестантизм в США